Сардык:

 Сардык (приток Кильмези) — река в России, протекает в Кировской области, Республике Удмуртия, Республике Марий Эл, Республике Татарстан.
 Сардык (приток Лумпуна) — река в Российской Федерации, протекает в Кировской области, Республике Удмуртия, Республике Марий Эл, Республике Татарстан.
 Сардык (село) — село Унинского района Кировской области.